Radio 1 ist der Name folgender Hörfunksender:

 Radio 1 (Flandern), öffentlich-rechtliches Programm in Belgien
 Radio 1 (Griechenland)
 Radio 1 (München), ehemaliger Privatsender
 Radio 1 (Norwegen), Radiosender mit Studios in Oslo, Bergen, Trondheim und Stavanger
 Radio 1 (Schweiz), ein Lokalsender aus Zürich
 BBC Radio 1, ein BBC-Inlandprogramm
 BFBS Radio 1, ein Programm für britische Streitkräfte im Ausland, u. a. Deutschland
 NPO Radio 1, öffentlich-rechtliches Programm in den Niederlanden
 Radyo-1, ein öffentlich-rechtliches Wortprogramm des staatlichen Senders TRT in der Türkei

Radio 1 (Satellit) ist der Name eines sowjetischen Amateurfunksatelliten

Radio Eins ist der Name folgender Hörfunksender:

Radio One ist der Name folgender Hörfunksender:
 CBC Radio One, englischsprachiger Sender aus Kanada
 Radio One (Region Basel/Elsass), ehemaliger Lokalsender in der Schweiz